Zvirče, plaats in de Sloveense gemeente Tržič
Žvirče, plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk